Mesgar kan syfta på följande platser:

Iran 

 Mesgar (ort i Iran), Zanjan, 
 Māzgar, ort, Östazarbaijan, 

Robotskapade Iranförgreningar